Фресси́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81094.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Тулузы, в 30 км к востоку от Альби.

На юго-востоке коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 93 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 59 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 45 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 83,0 %). Из 45 активных работали 41 человек (21 мужчина и 20 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 14 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест на кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1953 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн